Pojmenování Petřín nese v České republice několik míst
 Petřín (327 m) – vrch v Praze s rozhlednou a kostelem, přírodní památka
 Starý Petřín – obec v okrese Znojmo
 Nový Petřín – část obce Starý Petřín v okrese Znojmo
 Petřín (Plzeň) – předměstí Plzně
 Petřín – rozhledna a hotel v Jablonci nad Nisou, části Vrkoslavice
 Petřín (Sturmberg, 379 m) – kopec s větrným mlýnem v katastru obce Růžová v okrese Děčín
 Petřín – lokalita a ulice v lázních Karlovy Vary